Vincent Peeters (basketballer), Belgisch basketballer
 Vincent Peeters (wielrenner), Belgisch wielrenner